Volkenbach ist ein geographischer Name

von Gewässern
 Volkenbach, rechter Oberlauf des Guldenbachs bis Hollersmühle, Stadt Rheinböllen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Volkenbach (Rhein, Jestetten), rechter Zufluss des Hochrheins vor Balm, Gemeinde Lottstetten, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Volkenbach (Rhein, Kaub), rechter Zufluss des Mittelrheins in Kaub, Gemeinde Kaub, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

eines Ortes:
 Volkenbach (Wüstung), Ortswüstung im Naturschutzgebiet Struth, Verbandsgemeinde Sankt Goar-Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz